Рогер Янссон (; 9 августа 1943, Кемиё, Финляндия) — политик Аландских островов; с 1995 по 1999 годы — премьер-министр правительства Аландов.

Биография 
Родился 9 августа 1943 года в Кемиё, в Финляндии.

В 1968 году окончил экономический факультет Академии Або.

С 1979 по 2003 годы — депутат Парламента Аландских островов, а в 1983 и с 1991 по 1993 годы — второй вице-спикер Парламента (с 1994 по 1995 годы — спикер).

С 1995 по 1999 годы — премьер-министр правительства Аландских островов, а с 1999 по 2001 годы — министр промышленности и торговли в правительстве Аландов.

С 2003 по 2007 годы представитель  Аландов в Парламенте Финляндии.

С 2007 года — вновь депутат Парламента Аландских островов.

Примечания

Ссылки 
 Страница Рогера Янссона на сайте Парламента Аландов 

Министры промышленности и торговли Аландских островов
Премьер-министры Аландских островов
Выпускники Академии Або